Tot stilstand komen
 Eindigen
 Stoppen (handwerken), het dichten van gaten in breiwerk

Zie ook
Stop